All Star (calçado), também conhecida como Converse All Star, um popular modelo de tênis para jovens e esportistas, da marca Converse.
 All Star Comics, selo/divisão da DC Comics, que começou a ser publicada em 2005.
 All Star Superman, por Grant Morrison e Frank Quitely
 All Star Batman and Robin, por Frank Miller e Jim Lee
 All-Star game, também conhecido como Jogo das estrelas, é uma partida de exibição dos melhores jogadores do ano em um evento esportivo
 All Star (canção de Nando Reis)
 All Star (canção de Smash Mouth)
 All Stars (banda), banda que teve entre seus membros Louis Armstrong
 All-Star Brasil, banda brasileira de rap
 Ringo Starr & His All Starr Band, supergrupo liderado por Ringo Starr, também conhecido apenas como All Starr Band

Desambiguação